Я́копо д’Ава́нцо () — итальянский живописец второй половины XIV в.

Прозывался Веронезе, вероятно, по месту рождения, по некоторым данным, был родом из Болоньи, совместно с Альтикьеро да Дзевио участвовал в создании фресок, посвящённых жизни Св. Иакова, в  в базилике Святого Антония в Падуе и в 1377 году — капелле Сан-Джорджо той же базилики. Позже их дополнили Альтичеро да Верона и Себето да Верона.

В его художественной манере присутствуют признаки реализма, который впервые начал проявляться в искусстве Проторенессанса, предвестника будущего Возрождения в Италии.

Библиография 
  Берлин, 1841.
 
 Jacopo d’Avanzo Veronese // Friedrich Müller. Die Künstler aller Zeiten und Völker. 1857.

Примечания 

Родившиеся в XIV веке
Художники Италии XIV века
Художники Италии XV века